Karel II. Gonzaga (22. října 1609 – 30. srpna 1631) se narodil jako syn Karla Gonzagy a Kateřiny Lotrinské. Společně se svým otcem byl vévodou z Nevers a Rethel.

V roce 1621 se stal nástupcem svého strýce Jindřicha Lotrinského jako vévoda z Mayenne.
Roku 1627 se oženil se svou sestřenicí Marií Gonzagovou, markraběnkou z Montferratu a dědičkou mantovského vévodství. Nicméně, Cesare II. Gonzaga a císař Ferdinand II. odmítli její nároky na Mantovu, což vedlo k válce o dědictví mantovské.

Karel se nikdy nestal pravým mantovským vévodou, poněvadž zemřel v Cavrianě šest let před svým otcem. Když ten v roce 1637 zemřel, stal se Karlův osmiletý syn Karel mantovským vévodou a jeho matka Marie, vdova po Karlovi, vládla jako regentka. Karlova dcera Eleonora se stala císařovnou Svaté říše římské.

Rodina 
V prosinci 1627 se oženil s Marií Gonzagovou, se kterou měl tři děti:

 Marie
 Karel III. Gonzaga (1629–1665), vévoda z Mantovy a Montferratu, ⚭ 1649 Isabella Klára Tyrolská (1629–1685), rakouská arcivévodkyně
 Eleonora Magdalena Gonzagová (1630–1686) ⚭ 1651 Ferdinand III. Habsburský (1608–1657), císař římský, král český, uherský a chorvatský

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 22. října
Narození v roce 1609
Úmrtí 30. srpna
Úmrtí v roce 1631
Gonzagové
Francouzské osobnosti 17. století
Muži